E39 può riferirsi a:

Codici 
E39, codice ECO di alcune linee della variante classica della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E39, da Trondheim ad Ålborg

Altro 
HMS E39, sommergibile della classe E della Royal Navy
BMW E39